Rally-VM 2011 var den 39:e säsongen av FIA:s rally-VM. Säsongen startade med svenska rallyt och kommer att avslutas med brittiska rallyt. Då säsongen var över hade Sébastien Loeb, Frankrike vunnit förar-VM.

Kalender

Förar-VM
Poäng utdelas till de tio bästa.

Noter:
 1 2 3 Hänvisar till klacifieringen  av förarna på 'Power Stage', där ponuspoäng utdelas efter principen 3–2–1 till de tre snabbast förarna.

Säsonger 

2011
Motorsportevenemang 2011